Tibon ou Tibón est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Gutierre Tibón (1905-1999), historien et écrivain italo-mexicain ;
 Michel Tibon-Cornillot (1936-2020), philosophe et anthropologue français ;
  (1962-), général israélien ;
  (1944-), réalisateur, scénariste et producteur israélien.

Patronyme français
Patronyme hébreu